Jardim peut désigner :

Patronymes 
 Léo Jardim (1995-), footballeur brésilien ;
 Leonardo Jardim (1974-), entraîneur portugais de football.

Toponyme
 Jardim est une municipalité de l'État du Ceará
 Jardim est une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul
 Jardim do Mulato est une municipalité de l'État du Piauí
 Jardim Alegre est une municipalité du Paraná
 Jardim Olinda est une municipalité de l'État du Paraná
 Jardim de Angicos est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Jardim de Piranhas est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Jardim do Seridó est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Novo Jardim est une municipalité de l'État du Tocantins

 Jardim Carvalho est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul
 Jardim do Salso est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul
 Jardim Floresta est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul
 Jardim Itu-Sabará est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul
 Jardim Lindóia est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul
 Jardim São Pedro est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul